KVM (Java) - Java Virtuális Gép
 Kernel-based Virtual Machine Linux-alapú virtualizációs technológia
 Közlekedési és Vízügyi Minisztérium rövidítése